Ядерный арсенал США представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в вооружённых силах США. Основу стратегического ядерного потенциала США составляют баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Соединённые Штаты Америки первыми разработали ядерное оружие и являются единственной страной, которая использовала его в качестве фактического оружия, при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, во время Второй мировой войны.

С 1945 года США произвели 66,5 тыс. атомных бомб и ядерных боеголовок. С такой оценкой выступили директор программы ядерной информации в Федерации американских учёных Ханс Кристенсен и его коллега из Совета по защите природных ресурсов Роберт Норрис, на страницах журнала Bulletin of The Atomic Scientists в 2009 году.

В двух правительственных лабораториях — в Лос-Аламосской и Ливерморской им. Лоуренса — с 1945 года было создано в общей сложности около 100 различных типов ядерных зарядов и их модификаций.

На конец сентября 2010 года Пентагон располагал примерно 5113 боезарядами, как уже размещёнными на носителях, так и находящимися в активном резерве и на хранении (в это число не включены несколько сотен зарядов, снятых с вооружения и ожидающих утилизации).

История 
Самые первые атомные авиабомбы, поступившие на вооружение в конце 1940-х годов прошлого века, весили около 9 тонн и их могли доставить к потенциальным целям только тяжёлые бомбардировщики.

К началу 1950-х годов в США были разработаны более компактные бомбы с меньшим весом и диаметром, что позволило оснастить ими самолёты фронтовой авиации США. Несколько позднее поступили на вооружение Сухопутных войск ядерные заряды для баллистических ракет, артиллерийских снарядов и мин. ВВС получили боеголовки для ракет класса «земля-воздух» и «воздух-воздух». Ряд боеголовок был создан для ВМС и морской пехоты. Диверсионные подразделения ВМС — SEAL получили лёгкие ядерные мины для спецзаданий.

1 ноября 1952 США взорвали первый термоядерный заряд на атолле Эниветок.

В 1954 году стали поступать в ядерный арсенал страны термоядерные заряды.

Носители 
Состав средств-носителей ядерного оружия США и их подведомственность менялись с момента появления первых атомных бомб на вооружении армейской авиации США.
В разное время, собственным ядерным арсеналом и средствами его доставки располагали:
 Армия (баллистические ракеты средней дальности, ядерная артиллерия и ядерные пехотные боеприпасы);
 Военно-морские силы (корабли-ракетоносцы и атомные подводные лодки-носители крылатых и баллистических ракет);
 Военно-воздушные силы (межконтинентальные баллистические ракеты наземного, шахтного и бункерного базирования, донного базирования, боевые железнодорожные ракетные комплексы, крылатые ракеты воздушного базирования, управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, стратегические бомбардировщики и самолёты-ракетоносцы).

По состоянию на начало 1983 года наступательные средства в ядерном арсенале США были представлены 54 МБР «Титан-2», 450 МБР «Минитмен-2», 550 МБР «Минитмен-3», 100 МБР «Пискипер», около 350 стратегических бомбардировщиков «Стратофортресс» и 40 АПРК с различными типами БРПЛ на борту.

Управлением наземных и воздушных средств доставки ядерного оружия занимается Командование глобальных ударов ВВС США.
Морскими средствами доставки управляют Командование сил флота (ВМБ Кингс-Бей — 16-я эскадра подводных лодок) и Тихоокеанский флот (ВМБ Китсап — 17-я эскадра подводных лодок).
Все вместе они подчиняются Стратегическому командованию.

Суммарная мощность 
С 1945 года суммарная мощность ядерных боеголовок многократно возросла и достигла пика к 1960 году — она составила свыше 20 тыс. мегатонн, что примерно эквивалентно мощности 1,36 млн бомб, сброшенных на Хиросиму в августе 1945 года.
Наибольшее число боеголовок насчитывалось в 1967 году — около 46500. Впоследствии арсенал Пентагона был сокращён почти на 30 % в последующие 20 лет.

На момент падения Берлинской стены в 1989 году США имели 22 217 боезарядов.

Производство 
Производство новых боеголовок прекратилось в 1991 году, хотя сейчас планируется его возобновление. Модифицировать имеющиеся типы зарядов военные продолжают.

За весь производственный цикл — от наработки делящихся оружейных материалов до разработки и выпуска боеприпасов и их утилизации ответственно министерство энергетики США.

Управление предприятиями осуществляется частными компаниями, работающими по контракту с министерством энергетики. Главными подрядчиками — компаниями-операторами крупнейших предприятий по производству атомного оружия и его компонентов долгое время были и продолжают оставаться: «Бендикс», «Вестингауз», «Доу кемикэл», «Дюпон», «Дженерал электрик», «Гудьер», «Маллинкродт», «Мейсон-Хэнгер», «Монсанто», «Рокуэлл интернешнл», «Юнион карбайд».

В 2012 году стартовал проект B61-12 Life Extension Program («Программа продления жизненного цикла»). Основной целью работ, к которым привлекли ряд научно-исследовательских, проектных и производственных организаций, было создание новой тактической термоядерной бомбы в рамках существующего семейства B61. Путём использования готовых компонентов и некоторых новых агрегатов требовалось создать изделие с повышенными характеристиками. Интересно, что техническое задание к проекту B61-12 подразумевало применение наименее мощного режима работы основного термоядерного заряда, что предлагалось компенсировать повышенной точностью попадания в цель. Последняя должна была обеспечиваться новой системой наведения.

В 2019 году начался серийный выпуск управляемых термоядерных бомб B61-12 путём переделки имеющихся на складах изделий. В общей сложности предполагается модернизировать таким образом 480 бомб. Количество изделий, планируемых к развёртыванию, пока не уточнялось. После завершения всех этих работ в арсеналах американских военно-воздушных сил останутся тактические термоядерные бомбы только двух типов: B61-11 и B61-12.

Являясь заменой для старых бомб своего семейства, новые B61-12 LEP будут отправляться на базы НАТО в Европе, где уже имеется подобное вооружение.

Осенью 2019-го были тайно вывезены 20 термоядерных бомб типа B61 военно-транспортными самолётами с базы в Бюхеле в США, где за два дня специалисты Пентагона модернизировали их программное обеспечение. При этом властям ФРГ, которые были проинформированы о секретной операции всего за несколько часов до её начала, пришлось привести бундесвер в состояние повышенной боеготовности на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.

Хранилища авиабаз позволяют иметь в запасе примерно вдвое большее количество подобных вооружений, которые в случае получения соответствующего приказа могут быть использованы по прямому назначению.

Текущие запасы 
Ядерная бомба B53 (один из мощнейших боезарядов массового поражения США времён холодной войны (9 мегатонн), что в 600 раз больше мощности взрыва, разрушившего Хиросиму) была поставлена на вооружение в 1962 году. Всего было произведено более трёхсот бомб B53, демонтаж начался в 1980-е годы, последняя бомба данного типа была изъята из американского ядерного арсенала в 1997 году и уничтожена 25 октября 2011 г.

Однако в строю остаётся около 150 более современных бомб B61, причём часть из них размещена в Европе и Турции. А в 2011 году началась работа по созданию новой модификации B61, которая должна быть закончена к 2018 году.

На 2009 год ядерные вооружения, как полагают Ханс Кристенсен и Роберт Норрис, остались лишь в ведении ВВС — 11 типов и ВМС — четыре типа.

По состоянию на начало 2021 года министерство обороны США поддерживало предполагаемый запас в 3900 ядерных боеголовок для доставки на 800 баллистических ракетах и самолётах. Большинство боеголовок запаса не развёрнуто, а хранится для потенциальной загрузки при необходимости на ракеты и самолёты. Многим предстоит «выйти в отставку». По нашим оценкам, в настоящее время развёрнуто около 1900 боеголовок, из которых 1550 стратегических боеголовок размещены на баллистических ракетах(МБР и БРПЛ), а ещё 300 — на базах стратегических бомбардировщиков в Соединённых Штатах. Ещё 100 тактических бомб размещены на авиабазах в Европе. Остальные боеголовки — примерно 2000 — хранятся в качестве так называемой защиты от технических или геополитических сюрпризов. Несколько сотен таких боеголовок планируется вывести из эксплуатации до 2030 года.

По договору СНВ-III, каждый развёрнутый стратегический бомбардировщик засчитывается как один ядерный боезаряд. Количество ядерных бомб и крылатых ракет с ядерной БЧ, которое могут нести развёрнутые стратегические бомбардировщики, не учитывается.

27 марта 2017 года в Нью-Йорке стартовали переговоры в рамках ООН о полном отказе от ядерного оружия. К единому соглашению должны прийти 110 стран. Среди 40 стран, которые отказались вести переговоры, США и Россия. Официальный Вашингтон стоит на том, что полный запрет на ядерное оружие подорвёт принцип ядерного сдерживания, на котором базируется безопасность США и их союзников.

Критика 
Развёртывание тактического ядерного оружия США в европейском регионе сопровождалось протестами местного населения и пацифистских организаций ещё во время «холодной войны».

Сейчас ядерные эксперты в США (в частности, директор программы по нераспространению в Восточной Азии Монтерейского университета Джеффри Льюис) подвергают сомнению целесообразность сохранения тактического ядерного оружия в Бельгии — из-за угрозы терроризма и несоблюдения требований безопасности — и в Турции — из-за нестабильной политической ситуации после попытки военного переворота 15 июля 2016 г.

Официальные лица России неоднократно заявляли, что размещение тактического ядерного оружия США в Европе и Турции является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

См. также 
 Ядерная триада
 Двухосная система радиографического тестирования
 Ядерная боеголовка изменяемой мощности
 Ядерная гонка
 Ядерный паритет
 Завод по производству ядерного оружия «Пэнтекс»
 Список ядерного оружия США
 Терминология ВС США для ядерных инцидентов и аварий
 Ядерный арсенал РФ

Примечания

Ссылки 
 США испуганы перспективой остаться без ядерного оружия // Взгляд, 14 мая 2021
 Woolf, Amy F. U.S. Strategic Nuclear Forces: Background, Developments, and Issues : CRS Report for Congress. — Washington, D.C.: Congressional Research Service, 2009. — 28 p.